Acciari ist der Nachname folgender Personen:

 Florido Ambrogio Acciari (1880–1970), römisch-katholischer Erzbischof von Rhodos
 Noel Acciari (* 1991), US-amerikanischer Eishockeyspieler